Рыткучи () — чукотское национальное село в Чаунском районе Чукотского автономного округа России. До 2015 года образовывало сельское поселение Рыткучи.

Название в переводе с чукотского Ырыткучьын означает «стрело́к» или «стрельбищное» (от  «стрелять» + -чьын «средство»).

Географическое положение 
Расположено на берегах одноимённой реки у вершины Чаунской губы. Изначально село находилось в низовье реки Чаун, где в 1934 году была основана Чаунская культбаза. В 1950-х гг. его перенесли в устье реки Чаун. Расстояние до города окружного значения — 554 км.

Население

Транспорт 
С административным центром района село связано 120-километровым автозимником, время в пути составляет два с лишним часа. С 2016 года проводятся инженерные изыскания по трассе предполагаемой круглогодичной грунтовой автодороги. В период летней навигации связь с селом осуществляется морским и авиа путями.

В Рыткучи с мая по декабрь осуществляются авиарейсы вертолёта Ми-8 периодичностью 1-4 раза в месяц.

Экономика и социальная инфраструктура 
Основной вид деятельности местных жителей — оленеводство и рыболовство. В селе находится забойный пункт муниципального предприятия СХП «Чаунское».

Недалеко от села располагалась единственная в мире высокоширотная специализированная полевая гельминтологическая станция.

В селе имеются: средняя школа, спортзал, отделение Певекской детской школы искусств, детский сад «Ручеёк», участковая больница, узел связи, этнографический музей, библиотека, Дом Культуры, магазин, почтовое отделение.

С 1944 года в селе действует метеорологическая станция М-2 «Усть-Чаун».

Улицы: Мира, Озёрная, Советская.

Культура 
Рыткучи знаменито тем, что здесь бережно хранят традиции и обряды чукотского народа. Создатель местного национального ансамбля «Йыӈэттэт» (чукот. — «северное сияние»), сказительница, исполнительница песен и танцев Клавдия Сергеевна Геутваль, каждое лето ставила на окраине села ярангу, жила в ней, пользуясь только традиционными предметами быта, и приглашала к себе в гости всех жителей. 

Сюда часто приезжают российские и иностранные учёные-этнографы, лингвисты, чтобы изучать традиционный уклад жизни и язык чукчей.

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Чаунского района